Каталіна Кастаньйо і Маріана дуке-Маріньйо були чинними чемпіонками, але Кастаньйо вирішила цього разу не брати участі. Дуке-Маріньйо грала в парі з Тельяною Перейрою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі їх перемогли Анабель Медіна Гаррігес і Клара Закопалова.
Медіна Гаррігес і Закопалова потім вибороли титул, перемігши у фіналі пару Александра Дулгеру і Флавія Пеннетта з рахунком 6–1, 6–4.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw

Swedish Open, парний розряд
2013
2013 у шведському спорті